Eliteserien 1995/96 steht für:

 Eliteserien (Dänemark) 1995/96, Saison der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse
 Eliteserien (Norwegen) 1995/96, Saison der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 1995/96